Michela Giuffrida (née en 1964),  journaliste et femme politique italienne
Odette Giuffrida (née en 1994), judokate italienne

Giuffrida est par ailleurs une station du métro de Catane, en Sicile